William Horwood è il nome di varie persone.

 William Horwood è un compositore inglese del XV secolo.
 William Horwood è un Commissario della Metropolitan Police Service di Londra.
 William Horwood è uno scrittore britannico.